A dózis adagot, meghatározott mennyiséget jelent. Több tárgykörben is használják.

A görög doszisz (δόσις) szóból származik, jelentése ajándék, adomány, adag. Latin közvetítéssel (dosis = adag) került a magyarba.

A dózis egyik jelentése az adott gyógyszer vagy hatóanyag mennyisége, amit valamilyen kísérletben, gyógyításban vagy mérgezésnél alkalmaznak. 

A dózis a sugárkezelésben és a sugárvédelemben az a sugáradag, ami a sugárzást elnyelő szervezetben meghatározott hatást fejt ki. 

A dózis  a genetikában egy bizonyos allél mennyisége, száma az egyed genotípusában.

Az ionizáló radioaktív sugárzások biológiai hatása azon alapszik, hogy a sugárzás részecskéi az élő anyag sejtjeiben ionokat és szabad gyököket hoznak létre, az élettanilag fontos molekulák szerkezetét megváltoztatják. Az élettani hatás súlyossága arányos az egységnyi tömegű anyagban elnyelt sugárzási energiával, és függ a sugárzás fajtájától is. A hatás mennyiségi jellemzésére az elnyelt dózis és a dózis egyenérték szolgál. Az elnyelt dózis jele: D; úgy számoljuk ki, hogy az élő anyagban elnyelt sugárzási energiát elosztjuk az anyag tömegével:
D=E/m.  Egysége J/kg, melynek neve gray, jele: Gy.

Jegyzetek 

Fizikai mennyiségek
Biológia
Orvostudomány